Aenictopecheidae är en familj av insekter. Aenictopecheidae ingår i ordningen halvvingar, klassen egentliga insekter, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Aenictopecheidae 4 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Halvvingar
Aenictopecheidae